Overesch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Overesch (1909–1990), deutscher Politiker (CDU)
 Manfred Overesch (* 1939), deutscher Zeithistoriker, Hochschullehrer im Ruhestand und Autor
 Michael Overesch (* 1977), deutscher Wirtschaftswissenschaftler